Alberto Bruciamonti detto Bruciamonti II (... – 1963) – calciatore italiano
 Alfredo Bruciamonti detto Bruciamonti I (... – ...) – calciatore italiano